Il doppio  del BRD Timișoara Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Goran Tošić e Denis Zivkovic erano i detentori del titolo, ma Tošić quest'anno non ha partecipato.

Zivkovic ha fatto coppia con Vahid Mirzadeh, ma ha perso nei quarti di finale contro Radu Albot e Victor Crivoi.

Jonathan Eysseric e Nicolas Renavand hanno battuto in finale Ilija Vučić e Miljan Zekić 6-78-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie

  Jaroslav Pospíšil /  Alexander Satschko (primo turno)
  Jonathan Eysseric /  Nicolas Renavand (Campioni)

  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (quarti di finale)
  Nikola Ćirić /  Boris Pašanski (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

BRD Timișoara Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013